Подоро́жник ланцетоли́стный, или Подорожник ланце́тный () — растение семейства Подорожниковые (Plantaginaceae), вид рода Подорожник.

Распространение и экология 
Произрастает в Северном полушарии в районах с умеренным климатом. Встречается в европейской части России, в северо-восточной и западной Европе.

Растёт на влажных плодородных почвах по суходольным и пойменным лугам, на лесных полянах, вырубках и просеках.

Натурализовалось в Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.

Биологическое описание 

Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см с укороченным корневищем и стержневым корнем.

Стебель безлистный. Листья собраны в прикорневую розетку. Они ланцетные цельнокрайные, с 3—5 дугообразными жилками, с нижней части вдоль жилок волосистые.

Цветки мелкие сухие со светло-бурым оттенком, собранные в густые короткие продолговато-яйцевидные колосья. Тычинки светло-жёлтые, в 4—5 раз длиннее венчика и выдаются из него.

Формула цветка: 

Плод — яйцевидная тупая двугнёздная коробочка, имеющая в каждом гнезде по одному семени. Растение цветёт в мае—августе. Созревание плодов приходится на июль—сентябрь.

Химический состав 
Надземные части растения содержат флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные. В листьях содержатся углеводы и органические кислоты (фумаровая, хлорогеновая, неохлорогеновая, ванилиновая, феруловая, протокатеховая, пара-гидроксибензойная, пара-кумаровая). Семена содержат слизи и жирное масло.

В корнях найдены линолевая кислота, холестерин, ситостерин, стигмастерин и кампестерин.

Значение и применение 
Идёт на корм скоту — входит в травосмеси, даёт ценное сено. На пастбищах поедается только овцами, козами и гусями. На территории СССР считался лекарственным растением, в народной медицине лист подорожника ланцетного использовался при грудных болезнях и как наружное кровоостанавливающее, ранозаживляющее средство. В Западной Европе из сока изготавливают леденцы от кашля.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Plantain tarts

Подорожниковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Лекарственные растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения
Растения Чёрной книги флоры Сибири